Flera mexikanska fribrottare har använt artistnamnet Bengala i Mexikos största fribrottningsförbund, Lucha Libre AAA Worldwide:

Personer 
 Ricky Marvin - mexikansk fribrottare född 1980 som använde namnet Bengala i Lucha Libre AAA Worldwide mellan 2014 och 2016.
 Súper Nova - mexikansk fribrottare född 1986 som använde namnet Bengala i Lucha Libre AAA Worldwide mellan 2016 och 2019.
 Arkángel Divino - mexikansk fribrottare född okänt år som sedan 2019 använder namnet Bengala i Lucha Libre AAA Worldwide.

Referenser